Droit qualifie ce qui est vertical ou . C'est un des principe qui caractérise la justice. 
Voir aussi les termes associés aux idées de : législation de..., Code de....,  de..., liberté de...etc.

Expressions relatives au droit par thème

Expressions relatives au droit par pays

Expressions relatives au droit en Belgique

Expressions relatives au droit en Égypte

Expressions relatives au droit en France

Expressions relatives au droit en Suisse

Expressions relatives au droit européen 

 
 Droit de l'Union européenne

Articles connexes 
 
 
 Droit, variante langue d'oïl de l'adret en toponymie vosgienne Habiter au droit, Le droit et l'envers de la vallée

Voir aussi 
 Droit, synonyme d'avers en numismatique.
 Droit d'accès, en informatique.